Andrien ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Andrien (um 1770–um 1830), französischer Gesangsmeister, siehe Ferdinand Adrien

 Martin Joseph Andrien (1776–1822), französischer Opernsänger und Komponist, siehe Martin Joseph Adrien